Иоанн VI
 Иоанн VI — константинопольский патриарх в 712—715 годах.
 Иоанн VI (?—705) — папа римский в 701—705 годах.
 Иоанн VI Кантакузин (1293—1383) — император Византийской империи в 1347—1354 годах.
 Иоанн VI Католикос (Ованес Драсханакертци; 840/850—929) — армянский католикос (898—929).
 Иоанн VI Антонович (1740—1764) — император всероссийский (1740–1741). См. также 
 Иоганн VI
 Иоанн I
 Иоанн II
 Иоанн III
 Иоанн IV
 Иоанн V